Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2020 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 À la suite du contrôle positif de Robert Farah qui est provisoirement suspendu, Juan Sebastián Cabal est contraint de jouer sans son partenaire habituel. Il s'inscrit cependant avec l'Espagnol Jaume Munar, tout en cédant la tête de série 1 à la paire française composée de Pierre-Hugues Herbert et de Nicolas Mahut.
 Les tenants du titre et têtes de série 1, Pierre-Hugues Herbert et de Nicolas Mahut, s'inclinent dès le premier tour face à la paire Simone Bolelli - Benoît Paire.

Lauréats

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10 % par rapport à l'édition 2019.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2020
Tennis en Australie en 2020
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2020